Ortaköy kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Ivajlovgrad (ort i Bulgarien), Chaskovo, Obsjtina Ivajlovgrad,

Turkiet 

 Ortaköy (ort i Turkiet, Şırnak, lat 37,22, long 41,94), 
 Ortaköy (distriktshuvudort), Aksaray, 
 Ortaköy (ort i Turkiet, Şırnak, lat 37,33, long 43,28), 
 Ortaköy (ort i Turkiet, Mardin), 
 Ortaköy (ort i Turkiet, Şırnak, lat 37,20, long 42,45), 
 Altunhisar, distriktshuvudort, Niğde, 
 Ortaköy (subdistriktshuvudort), Artvin, 
 Ortaköy (ort i Turkiet, İstanbul), 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar